Темченко Василь Васильович (1876 — після 1919) — український військовик, начальник Головного інтендантського управління Військового міністерства Української Держави.
 Темченко Павло Кононович (1882—1946) — український письменник.

Див. також 
 Тимченко